Немецкие подводные лодки
U-65 (1916)
U-65 (1939)